STLV steht für:
 Simianes T-lymphotropes Virus, siehe unter anderem Simianes Immundefizienz-Virus
 St-Légier-Village, Bahnhof in Saint-Légier-La Chiésaz, Kanton Waadt, Schweiz

StLV steht für:
 Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart (auch BLVS oder BLV)

stlv. steht für:
 stellvertretend, siehe Stellvertreter

Abkürzung